Bei den NCAA Division I Tennis Championships wurden 2006 die Meister im US-amerikanischen College Tennis ermittelt. Eine der sechs Konkurrenzen war das Herreneinzel. Gespielt wurde vom 24. bis zum 29. Mai auf dem Campus der Stanford University in Palo Alto, Kalifornien.

Als Sieger ging der Deutsche Benjamin Kohllöffel von der UCLA hervor. Er besiegte im Finale den Inder Somdev Devvarman von der University of Virginia glatt in zwei Sätzen.

Setzliste

Turnierplan

Halbfinale und Finale

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
 Ergebnisse auf collegeandjuniortennis.com (englisch)

College-Tennis-Saison 2005/06
Tennisturnier 2006
Tennisturnier in Stanford (Kalifornien)
2006 Herreneinzel
Herrentennisturnier